Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 1989/90, waarin de club de Europacup I en wereldbeker voor clubs veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Mediolanum
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

1.AC Milan kwalificeerde zich voor de Europacup I 1990/91 als winnaar van de vorige editie.
2.Sampdoria kwalificeerde zich voor de Europacup II 1990/91 als winnaar van de vorige editie.

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1989/90 onder leiding van trainer-coach Arrigo Sacchi als tweede eindigden in de Serie A.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

1989
Italiaanse voetbalclub 1989/90